Макашевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Макашевка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Макашевка — село в Борисоглебском районе Воронежской области.

См. также 
 Макашевка — железнодорожный разъезд в Поворинском районе Воронежской области.